Estatut dels treballadors  (Statute of Labourers,Anglaterra, 1351);
 Estatut dels treballadors (Estatuto de los trabajadores, Espanya, 1980).